Peter Frederik Steinmann ist der Name folgender Personen:

* Peter Frederik Steinmann (General, 1782) (1782–1854), dänischer General
 Peter Frederik Steinmann (General, 1812) (1812–1894), dänischer General und Politiker